Laurent Ruffié, un écrivain et poète français d'expression occitane.
 Jacques Ruffié, professeur honoraire au Collège de France, en anthropologie physique.